Langefeld ist der Familienname von
 Johanna Langefeld (1900–1974), KZ-Aufseherin 

Geografisches
 Langefeld (Aurich)

Siehe auch:
 Langeveld
 Langfeld
 Langfeldt
 Langerfeld
 Langenfeld